МакНері ():

Населені пункти

МакНері — статистично обумовлена місцевість в штаті Аризона
 МакНері — село в штаті Луїзіана
 МакНері — невключена територія в штаті Орегон
 МакНері — невключена територія в штаті Техас
 МакНері () — округ в штаті Теннессі